Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2014 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvacet tenistů po výhrách ve třech kolech, z toho šestnáct přímo a čtyři jako šťastní poražení.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Reference 

Wimbledon 2014